Междоча́сие или поча́сие (), в христианском богослужении — одна из самых кратких служб, совершаемая вслед за вседневным часом. Как правило, присоединяется чтецом по окончании чтения часа, в связи с чем название «почасие» более точно: это продолжение службы часов. Всего есть четыре междочасия:
 за 1-м часом — междочасие 1-го часа;
 за 3-м часом — междочасие 3-го часа;
 за 6-м часом — междочасие 6-го часа;
 за 9-м часом — междочасие 9-го часа.

Устав совершения 
Согласно ежегодным Богослужебным указаниям, междочасия должны совершаться, прежде всего, в аллилуйных службах будничных дней Петрова, Успенского и Рождественского постов. Кроме того, междочасия положены во все простые седмичные дни, независимо от того, поётся ли «Аллилуия» или «Бог Господь» на утрене. Междочасия отменяются во все праздники, дни предпразднств и попразднств, седмиц "Пёстрой", Сырной, Пасхальной и Троицкой. Во время Великого поста междочасия отменяются во все дни, когда на часах читаются кафизмы или поучения из Лествицы.

На практике, междочасие иногда совершается только в некоторых монастырях.

Чинопоследование 
Молитвословия междочасий находятся в Следованной Псалтири, в большом Часослове. Чинопоследования междочасий и часов очень похожи. Первые состоят из 3-х псалмов, тропарей, молитвы святителя Василия Великого и отпуста. Часы отличаются тем, что содержат также молитву часа и дополнительные краткие молитвословия (аллилуйя после псалмов, стихи часа).

Междочасие первого часа всегда читается келейно и предваряется обычным началом. Почасия 3, 6 и 9-го часов читаются (поются) в храме. Известный русский литургист протоиерей Константин Никольский указывает следующую особенность междочасия 9-го часа: «Когда часы бывают без почасий, тогда 9-й час бывает после литургии. Когда же часы бывают с почасиями, тогда 9-й час глаголем прежде литургии, а почасие часа после литургии (там же)».

История развития 
Исторически междочасия развились на основе так называемого чина 12-ти псалмов, восходят к XI веку.

См. также 
 Часы

Примечания

Литература 
 
 
 

Литургика
Чинопоследования